Armstrong Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Township (Indiana)
 Armstrong Township (Nowata County, Oklahoma)
 Armstrong Township (Indiana County, Pennsylvania)
 Armstrong Township (Lycoming County, Pennsylvania)